Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Generali Ladies Linz 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 6. Oktober 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
2014